Ishockey vid olympiska vinterspelen 1980 spelades i Lake Placid i delstaten New York i USA genomfördes en turnering i ishockey, för herrar. Tre dagar före OS hade Sovjetunionen utklassat USA med 10-3 i en träningsmatch i Madison Square Garden, vilken Arne Hegerfors beskrev som att se en tävling "där tungviktsmotorcyklar ställdes mot mopeder".

Men USA, vars trupp saknade NHL-proffs och istället bestod av collegestudenter, gick obesegrade genom den olympiska turneringen och blev guldmedaljörer, vilket var en stor sensation, och bedriften kallas även "Miracle on Ice".

I en tid då läget i det kalla krigets svängningar präglades av kyliga relationer, fördelades de tre medaljerna till stater inom de tre olika parter i det kalla kriget: Guldmedaljer till Nato-medlemsstaten USA, silvermedaljer till Warszawapaktsmedlemsstaten Sovjetunionen och bronsmedaljerna till den alliansfria staten Sverige. Detta var de första olympiska ishockeymedaljerna på 16 år för Sverige, senaste medaljerna erövrades vid OS 1964.

Medaljfördelning

Gruppspel

Grupp blå

Grupp röd

Slutspelsomgång 
De två topplagen i vardera gruppen möttes en gång. Poäng, som tagits i matcher i gruppspelet, medfördes med undantag av poäng mot lag som ej kvalificerat sig.

Resultat överförda från gruppspelet är markerat med en grå bakgrundsfärg.

Match om femteplats

Poängligan

Slutställning 
 
 
 
 
 
 
 
  Rumänien

Övrigt 
I USA kallas bedriften som USA:s landslag stod för under OS 1980 för Miracle on ice, ungefär översatt mirakel på is. En TV-film blev sedan gjord 1981 i dokumentär-stil som fick namnet Miracle on ice. 2004 gjordes en film som fick namnet Miracle som speglade lagledaren Herb Brooks, som spelades av Kurt Russell i filmen, vilken ledde USA:s till triumf i OS över det nästan oövervinnliga sovjetiska laget.

Referenser

Externa länkar